Z5, Z-5 ou Z05 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Harbin Z-5, un hélicoptère chinois, équipant aussi l'Armée populaire de Corée ;
 Z 5 Paul Jacobi un destroyer de la Kriegsmarine.

Écriture 
 Z5, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Transports 
Automobile 
 Panhard Dyna Z5, une version de la Panhard Dyna Z.

Aviation 
  (1997-2012) ;
  (2014-2019).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres